Neopyropia tenera – alga rossa
 Tenera – genere di insetti
 Tenera Valse – preudonimo di scrittrice italiana
 Tenera è la notte – romanzo dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald
 Tenera è la notte – film diretto da Henry King tratto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald